Regió de Junín, antic departament i actual regió del Perú 
 Província de Junín, província del Perú
 Junín (Argentina), ciutat de l'Argentina